Lill-Stenträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Stenträsket (Råneå socken, Norrbotten, 734247-179906), sjö i Luleå kommun,  (4,04 ha)
Lill-Stenträsket (Råneå socken, Norrbotten, 735114-178155), sjö i Luleå kommun,  (7,46 ha)
Lill-Stenträsket (Stensele socken, Lappland, 722546-156905), sjö i Storumans kommun,  (30,6 ha)
Lill-Stenträsket (Stensele socken, Lappland, 727469-152830), sjö i Storumans kommun,  (19,6 ha)

Se även
Stenträsket
Lillstenträsket, sjö i Sorsele kommun,  (23,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn